Jordens ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Jordens (* 1940), deutscher Fußballtrainer
 Glenn Jordens (* 1957), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jordans
 Jördens